Bainton ist der Name von:

 Edgar Bainton (1880–1956), englischer Komponist
 Roland Bainton (1894–1984), US-amerikanischer Theologe, Kirchenhistoriker und Hochschullehrer

Geografisches:
 Bainton (Cambridgeshire) zwischen Peterborough und Stamford, Lincolnshire
 Bainton (Yorkshire) bei Driffield
 Bainton (Oxfordshire) England

Siehe auch:
 Banton
 Benton